У фіналі Сє Шувей та Елісе Мертенс перемогли пару Вероніка Кудерметова / Олена Рибакіна з рахунком 7–6(7–1), 6–3. Сє виграла турнір утретє й довела загальну кількість парних перемог у своїй кар'єрі до тридцяти. Мертенс успішно захистила титул, який виграла в 2019-му з  Ориною Соболенко, але Соболенко не стала захищати цю звитягу.

За звання першої ракетки світу в парній грі боролися Мертенс та Барбора Крейчикова. Перемога в турнірі дозволила Мертенс обійти Крейчикову.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Основна сітка 

BNP Paribas Open - Doubles
2021 Women's Doubles
2021 в американському спорті